Incidente (del latín incĭdens, -entis) puede referirse a:
 Conflicto

 Rayo incidente, rayo que incide en algo por oposición a rayo reflejado.

 Incidente diplomático

 Incidente del U-2
 Incidente del zapato
 Incidente del conejo
 Incidente del vómito
 Incidente de la isla de Perejil
 Incidente del "¿Por qué no te callas?"

 Incidente judicial

 Incidente nuclear (accidente nuclear)

 Música incidental

 El incidente (1641), conspiración realista en Inglaterra, durante las Guerras de los Tres Reinos -:en:The Incident (conspiracy)-

 El incidente, nombre de varias películas -:en:The Incident-

Enlaces externos 
 Incidente Prevención de Riesgos